Planck ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Planck (* 1944), deutscher Archäologe
 Emma Planck (1837–1923), deutsche Lehrerin, Malerin und Fotografin
 Erwin Planck (1893–1945), deutscher Politiker und Widerstandskämpfer
 Georg Wilhelm Planck (1785–1858), deutscher Jurist und Obergerichts-Direktor in Göttingen
 Gottlieb Planck (1824–1910), deutscher Jurist und Politiker
 Gottlieb Jakob Planck (1751–1833), deutscher protestantischer Theologe
 Heinrich von Planck (1851–1932), Prälat und Generalsuperintendent von Ulm
 Heinrich Planck (* 1947), deutscher Textiltechniker, Leiter des ITV Denkendorf
 Heinrich Ludwig Planck (1785–1831), deutscher protestantischer Theologe
 Hermann Planck (1869–1913), deutscher Bezirksnotar sozialistischer Publizist (SPD)
 Hugo Planck (1846–1922), Senatspräsident am Reichsgericht
 Karl Christian Planck (1819–1880), deutscher Philosoph
 Kurt Planck (1911–1975), österreichischer Polizeijurist
 Mathilde Planck (1861–1955), deutsche Lehrerin, Abgeordnete
 Max Planck (1858–1947), deutscher Physiker
 Max Planck (Pädagoge) (1822–1900), deutscher Pädagoge
 Oskar Planck (1888–1970), deutscher Pfarrer
 Robert H. Planck (1902–1971), US-amerikanischer Kameramann
 Stephan Planck († 1501), Drucker in Rom, siehe Stephan Plannck
 Ulrich Planck (* 1922), deutscher Agrarsoziologe
 Wilhelm von Planck (1817–1900), deutscher Rechtswissenschaftler; Vater von Max Planck
 Willy Planck (1870–1956), deutscher Maler und Grafiker

Planck bezeichnet ein Weltraumteleskop der Europäischen Weltraumorganisation, siehe Planck-Weltraumteleskop

Planck steht für
 einen vorgeschlagenen Name der Einheit der physikalischen Wirkung, siehe Joulesekunde#Planck

Siehe auch:
 Planck von Planckburg
 Plank
 Plangg
 Blanck, Blanc, Blank
 Planck Point